


Lista de mai jos conține localitățile din județul Dâmbovița.

Vezi și 
Județele României

Dâmbovița
Localități
 Listă, Localități